

Chimica 
 R16 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R16 – tangenziale di Lier (Belgio)